The Travelers Companies — одна из крупнейших страховых компаний США, входит в состав биржевого индекса Dow Jones Industrial Average. Современное название взяла себе в 2007 году, её основные предшественники ведут свою историю с середины XIX века. Свою деятельность компания осуществляет преимущественно в США.

История

The St. Paul 
Старейшая компания из образовавших The Travelers Companies была основана 5 мая 1853 года в Сент-Поле (Миннесота) под названием St. Paul Mutual Insurance Company («Взаимная страховая компания Сент-Пола»), в 1865 году стала акционерной компанией и была переименована в St. Paul Fire and Marine Insurance Company («Компания Сент-Пола по страхованию от пожаров и кораблекрушений»). Репутация компании сильно возросла, когда она, в отличие от многих конкурентов, смогла выплатить в полном объёме страховки после пожара в Чикаго в 1871 году и землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году. Во время и после Первой мировой войны компания начала расширять свою деятельность в Европу, в первую очередь в Великобританию. В 1957 году The St. Paul вышла на рынок страхования жизни, купив компанию Western Life Insurance Company из города Хелена (Монтана). В 1968 году название компании было упрощено до The St. Paul Companies, Inc., поскольку сфера деятельности компании сильно расширилась. В 1973 году была куплена компания John Nuveen & Co., которая занималась операциями с ценными бумагами. Покупка в 1988 году лондонской компании Minet Holdings PLC вывела The St. Paul на седьмое место в мире среди страховых компаний. 1992 год стал худшим на тот момент в истории компании, несколько крупных ураганов привели к страховым выплатам в размере $445 млн, ещё $365 млн убытков было списано европейским подразделением на основе Minet Group, поэтому в следующем году была проведена масштабная реструктуризация, в частности сокращено количество подразделений с двух десятков до трёх: St. Paul Specialty (медицинское страхование), St. Paul Personal & Business (страхование частных лиц и малого бизнеса), St. Paul Commercial (страховые услуги компаниям). Новые трудности в 1996 году привели к продаже Minet Group чикагской компании Aon. В 1998 году была куплена страховая компания USF&G Corporation, сумма сделки составила $3,9 млрд. Страховые выплаты в результате терактов 11 сентября 2001 года составили $941 млн, чистый убыток за год превысил миллиард долларов; в середине октября 2001 года компанию возглавил Джей Фишман. Под его руководством компания существенно сократила зарубежные операции, ограничившись Великобританией, Канадой и Мексикой, а также начала выходить с рынка медицинского страхования.

Travelers 

Компания под названием Travelers («Путешественники») была основана в городе Хартфорд (Коннектикут) в 1864 году и первоначально занималась страхованием пассажиров железнодорожного транспорта. К началу 1990-х сфера деятельности этой компании в основном заключалась в страховании недвижимости и от несчастных случаев; в 1993 году она была поглощена компанией , при этом объединённая компания получила название The Travelers Group. После объединения в 1998 году с Citicorp образовалась компания Citigroup (крупнейшая компания финансовых услуг в мире). Однако в 2002 году подразделение страховых услуг Citigroup было выделено в самостоятельную компанию, которая в 2004 году объединилась со страховой компанией The St. Paul под названием St. Paul Travelers, а через три года название компании было изменено на The Travelers Companies, тогда же компания выкупила у Citigroup права на свой логотип — красный зонт, который Travelers использовала с 1870 года.

The Travelers Companies 
Сумма сделки по объединению The St. Paul и Travelers Property Casualty Corp. составила $17,9 млрд, образовавшаяся компания St. Paul Travelers вышла на второе место среди компаний страхования недвижимости и от несчастных случаев в США, уступая только American International Group. Объединённая компания начала с сокращения числа сотрудников на 10 % (от 30 тысяч). 2005 год ознаменовался ураганом Катрина, сумма выплат по его результатам составила полтора миллиарда долларов, для перекрытия таких убытков за $2,4 млрд была продана доля в компании .

В 2008 году была продана компания Unionamerica Holdings Limited, которая вела деятельность в Великобритании. В 2013 году за $1,1 млрд была куплена канадская страховая компания , а в октябре 2015 года до 95 % увеличена доля в бразильской страховой компании J. Malucelli Participações em Seguros Brasil S.A (с 2010 года доля была 43,4 %, с 2012 года — 49,5 %).

Собственники и руководство 
Рыночная капитализация The Travelers Companies на ноябрь 2021 года составила 38,5 млрд. Компания выпустила 1,755 млрд акций, на февраль 2016 года у неё было 47 400 акционеров. Основные акционеры:
 The Vanguard Group (7,23 %)
 State Street Corporation (5,9 %)
 MFS Investment Management KK (4,5 %)
 BlackRock Fund Advisors (3,35 %)
 California Public Employees Retrmnt Sys (3,2 %)
 ClearBridge Advisors, LLC (2,03 %)
 JPMorgan Investment Management Inc. (2,03 %).

Джей Фишман (Jay Steven Fishman) — с декабря 2015 года до своей смерти 18 августа 2016 года занимал пост исполнительного председателя правления, с 2004 по 2015 год был главным исполнительным директором (CEO), с 2005 по 2015 год был председателем правления. Родился 4 ноября 1954 года в Нью-Йорке, потомок иммигрантов из Восточной Европы. Окончил университет Пенсильвании. Работал в компании Primerica до её слияния с Travelers, после объединения стал главным исполнительным директором The Travelers Group. В 2001 году перешёл в The St. Paul Companies на пост главного исполнительного директора, сохранил этот пост после объединения с Travelers и был основным инициатором этого объединения. В 2010—2016 годах был членом совета директоров ExxonMobil, в 2012—2015 годах также был членом совета директоров Carlyle Group Management.

Ален Шнитцер (Alan Schnitzer) — главный исполнительный директор с декабря 2015 года, председатель совета директоров с августа 2017 года. В компании с апреля 2007 года, с 1991 по 2007 год был партнёром в юридической фирме Simpson Thacher & Bartlett LLP.

Деятельность 
Основные подразделения компании:
 страхование имущества и от несчастных случаев
 коммерческое и международное страхование (Business and International Insurance) — предоставляет страховые услуги компаниям США, а также на международной арене: в Канаде, Великобритании и Ирландии, а также в Бразилии через совместные предприятия с двумя бразильскими компаниями (J. Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. и J. Malucelli Latam S.A.); на этот сегмент в 2020 году пришлось $15,4 млрд оборота компании, из них $1 млрд — на международные операции;
 личное страхование (Personal Insurance) — включает автострахование и страхование домохозяйств и личной ответственности; оборот подразделения в 2020 году составил $11,4 млрд; это подразделение работает только в США
 особое страхование (Bond & Specialty Insurance) — страхует компании от мошенничества сотрудников, в том числе менеджмента (так называемые surety and fidelity bonds, полисы лояльности); на этот сегмент в 2020 году пришлось $2,95 млрд оборота;
 услуги по страховым требованиям (Claims Services) — предоставляет услуги, связанные с рассмотрением и подготовкой к оплате страховых требований (принятие страховых требований, расследование страховых случаев, оценка убытков и подготовка рекомендаций для страховщика в отношении величины страхового возмещения); в этом подразделении работает около 12 тысяч сотрудников.

Оборот компании в 2020 году составил $32 млрд, из них $29 млрд дали страховые премии, $2,2 млрд — прибыль от инвестированного капитала (около $84,4 млрд активов компании инвестированы в облигации казначейства США, муниципальные и корпоративные облигации). Сумма страховых выплат составила 19,1 млрд.

Основной регион деятельности компании — США, на него приходится 93,9 % страховых премий, ещё 3,9 % приходится на Канаду, на остальные страны — 2,2 %. Из штатов наиболее значимыми для компании являются Калифорния (10,3 %), Нью-Йорк (9 %), Техас (7,9 %), Пенсильвания (4,2 %), Флорида (4,1 %), Иллинойс (3,9 %), Нью-Джерси (3,9 %), Джорджия (3,7 %) и Массачусетс (3 %). Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, в США имеется 234 отделения, также есть отделения в Канаде, Бразилии, Великобритании, Ирландии, Индии и Китае.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 2016 году The Travelers Companies заняла 165-е место, в том числе 316-е по обороту, 172-е по чистой прибыли, 262-е по активам и 317-е по рыночной капитализации.

Дочерние компании 
 Travelers Reinsurance Pool (группа перестрахования Travelers)
 The Travelers Indemnity Company
 The Charter Oak Fire Insurance Company
 The Phoenix Insurance Company
 The Travelers Indemnity Company of Connecticut
 The Travelers Indemnity Company of America
 Travelers Property Casualty Company of America
 Travelers Commercial Casualty Company
 TravCo Insurance Company
 The Travelers Home and Marine Insurance Company
 Travelers Casualty and Surety Company
 Northland Insurance Company
 Northfield Insurance Company
 Northland Casualty Company
 American Equity Specialty Insurance Company
 The Standard Fire Insurance Company
 The Automobile Insurance Company of Hartford Connecticut
 Travelers Casualty Insurance Company of America
 Farmington Casualty Company
 Travelers Commercial Insurance Company
 Travelers Casualty Company of Connecticut
 Travelers Property Casualty Insurance Company
 Travelers Personal Security Insurance Company
 Travelers Personal Insurance Company
 Travelers Excess and Surplus Lines Company
 St. Paul Fire and Marine Insurance Company
 St. Paul Surplus Lines Insurance Company
 The Travelers Casualty Company
 St. Paul Protective Insurance Company
 Travelers Constitution State Insurance Company
 St. Paul Guardian Insurance Company
 St. Paul Mercury Insurance Company
 Fidelity and Guaranty Insurance Underwriters, Inc.
 Discover Property & Casualty Insurance Company
 Discover Specialty Insurance Company
 United States Fidelity and Guaranty Company
 Travelers C&S Co. of America
 First Floridian Auto and Home Ins. Co.
 The Premier Insurance Company of Massachusetts
 Travelers C&S Co. of Europe, Ltd.
 Travelers Insurance Company of Canada
 The Dominion of Canada General Insurance Company
 Travelers Insurance Company Limited.

Примечания

Ссылки 
 Travelers Companies, Inc на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

Страховые компании США